Quintus Caecilius Metellus Nepos peut désigner plusieurs personnalités de la Rome antique :

 Quintus Caecilius Metellus Nepos, consul en 98 av. J.-C. ;
 Quintus Caecilius Metellus Nepos, consul en 57 av. J.-C.